

Musica 
 Cerasella – brano musicale del 1959 composto da  Enzo Bonagura, Danpa e Eros Sciorilli
 Cerasella/Sarrà chi sa...! – singolo del 1959  di Gloria Christian

Cinema 
 Cerasella – film del 1959 diretto da Raffaello Matarazzo